«Тайное воссоединение» (, ; также известен под названиями «Братья по крови» и «Тайное Единство») — корейский триллер 2010 года, дебютный кинофильм режиссёра .

Сюжет 
Лента рассказывает о двух секретных агентах из Северной и Южной Кореи, которые в силу своей работы противостоят друг другу. Шесть лет назад они впервые встретились во время стрельбы в самом центре Сеула. С тех пор многое изменилось, но они снова встретились.

После этой случайной встречи, они снова начинают деловое сотрудничество, каждый преследуя собственную цель и свои интересы.

Номинации и награды 
 2010 — Премия «Голубой дракон» в номинации «Лучший фильм»

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-драмы Республики Корея
Фильмы-триллеры Республики Корея
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы Чан Хуна
Фильмы Республики Корея 2010 года